

Patronyme 

patronymes composés
 , une famille française de banquiers d'affaires et de philanthropes ;
  ;

personnalités
  ;
  ;
 Annette Weill ép. Chalut (1924-2021), résistante française, déportée ;
 Berthe Weill (1865-1951), marchande d'art française ;
 Claude Weill (1950-), journaliste français ;
 Ernest Weill (1865-1947), rabbin français ;
  ;
 Harold Weill (1983-), grand-rabbin de Strasbourg depuis 2017 ;
 Gus Weill (1933-2018), écrivain et dramaturge américain, auteur de roman policier ;
 Jean-Claude Weill (1941-), médecin français ;
 Joseph Weill (1902-1988), médecin et résistant français ;
 Julien Weill (1873-1950), grand-rabbin de Paris ;
 Kurt Weill (1900-1950), compositeur allemand ;
 Madeleine Weill (1907-1980), épouse Braun, femme politique et éditeur français ;
 Martin Weill (1987-), journaliste français ;
 Michel Aaron Weill (1814-1889), rabbin français ;
 Nicolas Weill (1957-), historien et journaliste français ;
 Paulette Weill Oppert Fink (1911-2005), infirmière juive et résistante ;
  ;
 Robert Weill (1916-1940), officier de l'armée de l'air de la France libre.

Entreprise 
 Weill, une entreprise française de mode vestimentaire qui porte le nom de son fondateur, Albert Weill

Patronyme juif